Herck oder van Herck ist der Familienname folgender Personen:

 Edmond Van Herck (1913–2007), belgischer Ruderer 
 Johan van Herck (* 1974), belgischer Tennisspieler
 Kurt Van Herck (* 1965), belgischer Jazzmusiker
 Michael Herck (* 1988), rumänisch-belgischer Rennfahrer
 Paul van Herck (1938–1989), belgischer Schriftsteller
 Wilfried Van Herck  (* 1943), belgischer Ruderer 

Siehe auch:
 Herk